Corvus est un mot latin qui signifie « corbeau ». Il peut servir à désigner :

Zoologie 
Corvus, genre d'oiseau qui comprend une cinquantaine d'espèces connues sous leur nom vernaculaire de « corbeau », « corneille », « freux », « choucas », ...
Gephyromantis corvus, espèce d'amphibiensPliciloricus corvus, espèce de loricifères

 Patronyme 
Marcus Valerius Corvus, consul et dictateur romain du 
Marcus Valerius Corvus, consul et dictateur romain, fils du précédent
Xander Corvus (1988), acteur américain de films pornographiques

 Musique Corvus Corax, groupe allemand de rock néo-médiéval

 Divers Corvus, système d'abordage employé par la marine romaine antiqueCorvus Racer 540, avion monoplace hongrois de voltige de compétitionAlpha Corvus, nom d'une planète de l'univers de Dune''